Douradinensi – abitanti di Douradina (Paraná)
Douradinensi – abitanti di Douradina